Тилоцефале (Tylocephale gilmorei) — вид птахотазових динозаврів родини Пахицефалозаврові (Pachycephalosauridae). Динозавр був завдовжки 1,3 м, заввишки 50 см, важив близько 15 кг. Скам'янілі рештки виду знайдені у Монголії у відкладеннях формації Барун Гойот. Жив тилоцефале у кінці крейди, 84-71 млн років тому.

Примітки 

Пахицефалозаври
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1974